Олійник Андрій Вікторович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Олійник Андрій Михайлович — капітан ЗСУ. Кавалер ордена Данила Галицького.
 Олійник Андрій Олегович (1986) — український футболіст, воротар.
 Олійник Андрій Петрович (1983) — український футболіст, нападник.

Примітки 

прізвища